Dardà (en llatí Dardanus, en grec antic Δάρδανος) fou un sofista grec nadiu d'Assíria, que és mencionat per Filostrat com el mestre d'Antíoc d'Eges. Va viure per tant durant el .

Referències 

Escriptors sirians
Sofistes
Sirians de l'antiguitat
Filòsofs de la Grècia romana
Filòsofs asiàtics